Соревнования по борьбе на летних Азиатских играх 2014 года проходили в Dowon Gymnasium.

Общий медальный зачёт

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 

2014